Sigmophora är ett släkte av steklar som beskrevs av Camillo Rondani 1867. Sigmophora ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Finglanssteklar
Sigmophora